Alceste De Lollis (1820-1887) – educatore e letterato italiano 
Cesare De Lollis (1863-1928) – filologo e storico della letteratura italiano, figlio di Alceste
Patrizio de Lollis (1959) – incisore italiano